Zerbib (ou Zeghbib) est un nom de famille porté par des familles juives originaires de la région de Constantine en Algérie.

Origine et signification 

L'origine du nom Zerbib est inconnue. Plusieurs hypothèses sont avancées.

 L'origine arabe:

En 1936, pour Maurice Eisenbeth c'est un nom arabe qui vint de l'adjectif "Zoughboub" qui signifie "petit". En 2002, en revanche, pour Paul Sebag , ce mot vient de l'arabe zaghbîb : nom masculin qui signifie « geai ».

 L'origine berbère:

Eu égard à la présence très ancienne de la communauté juive en Algérie et, en particulier, à Constantine — avant l'arrivée de la langue arabe — ainsi que de la consonance berbère de ce nom, une origine berbère semble sensiblement plus probable, comme le laisse supposer une autre variante, Azaghbib (le mot "azeghbib" est cité dans un lexique tamazight sur Internet avec le sens de "un peu").

Variantes 
Un recensement a été fait en  

 Sarbib : Département de Constantine
 Zerbib : Département de Constantine
 Serbib: Département d'Oran
 Zarbib : Département d'Alger, Tunisie
 Zeghbib: Département d'Alger ,
 Zobib : Maroc
 Zorgbib : Département d'Alger
 Zoubib : Maroc
 Zurbib : Département d'Alger

Personnalités 

Massoud Zerbib, grand rabbin de Constantine, né à Constantine vers 1635 et mort assassiné en 1717 pour avoir refusé de renier sa foi.
Christian Zerbib, réalisateur, scénariste et producteur
 Franck Zerbib dit Frankie, chanteur pendant  au sein du groupe Les Wriggles.
 Sylvie Zerbib (née le  à Marseille) une animatrice de radio et de télévision.
 Marcel Zerbib, éditeur et galeriste français ( - ).

Plus anciennes occurrences de ce nom

 Mardochée Zerbib enterré à Alger le 
 Massoud Zerbib  né à Constantine vers 1635

Détail sur la Tombe de Mardochée Zerbib 

Traduction de l'inscription en hébreu:

 Hélas !Il inspire l'envie, l'homme qui mange
 Le gras et laisse le maigre :
 Ainsi, le temps perfide trahit
 Les justes et fait réussir les pêcheurs.
 Voici le monument d'un adolescent , craignant Dieu,
 Se détournant du mal, au cœur sage, comprenant les choses cachées.
 C'est le maskil Mardochée Zerbib (la vie sur Israël !).
 Il est le fils unique de son père qu'il a abandonné se lamentant amèrement.
 Le 2 av de l'an 5446,
 Son âme remonta , offrande agréable, vers le Créateur.

Références 

 

Patronyme séfarade